Myra kan syfta på:

 Myra – en individ i familjen myror
 Myra, Ljusdals kommun – en ort i Järvsö socken
 Myra (stad) – en antik stad i Lykien
 Myra (fartygsterm) – en teknik för att täta träbåtar
 Myra (båtar) – en norsk båttillverkare 
 Myra (kräftdjur) – ett släkte kräftdjur

Se även
Myran